Der Bezirk Heinzenberg war bis 2000 eine Verwaltungseinheit des Kantons Graubünden in der Schweiz.

Die Gemeinden des ehemaligen Bezirks Heinzenberg

Veränderungen im Gemeindebestand 

 1943: Namensänderung von Feldis → Feldis/Veulden
 1943: Namensänderung von Tomils → Tumegl/Tomils

 2001: Bezirkswechsel der Gemeinden Safien und Tenna vom ehemaligen Bezirk Heinzenberg → Bezirk Surselva
 2001: Bezirkswechsel aller restlichen Gemeinden vom ehemaligen Bezirk Heinzenberg → Bezirk Hinterrhein

Das Bundesamt für Statistik führte den Bezirk unter der BFS-Nr.: 1804.

Heinzenberg
Geschichte (Kanton Graubünden)
Domleschg
Safiental